Naussac ist der Name französischer Orte und Gemeinden:

 Naussac (Aveyron), Gemeinde im Département Aveyron
 Naussac (Lozère), Ort in der Gemeinde Naussac-Fontanes im Département Lozère